Die International Darts Open waren ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurden vom 19. bis zum 21. Juni 2015 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das siebte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2015 durchgeführt wird. Austragungsort war die Sachsen-Arena in Riesa.

Es war die erste Auflage des Turnieres, das von Michael Smith durch einen 6:3 legs-Finalsieg gegen Benito van de Pas gewonnen wurde.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die International Darts Open 2015 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, Stand: 9. Mai 2015, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Sieger vom UK Qualifier in Crawley am 15. Mai 2015
 die acht Sieger vom European Qualifier am 18. Juni 2015
 vier Qualifikanten vom lokalen Qualifikationsturnier am 18. Juni 2015

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Michael Smith
  Brendan Dolan
  Simon Whitlock
  Vincent van der Voort
  Ian White
  Mervyn King
  Justin Pipe
  Robert Thornton
  Terry Jenkins
  Kim Huybrechts
  Dave Chisnall
  Steve Beaton
  Jamie Caven
  Benito van de Pas

UK Qualifier
  James Wilson
  Ken MacNeil
  Jamie Robinson 
  Matt Clark 
  Dean Winstanley 
  Matthew Edgar
  Jamie Lewis 
  Mark Barilli
  Mark Webster
  Mark Walsh 
  William O’Connor
  Eddie Dootson
  Kevin McDine 
  Adam Hunt
  Michael Mansell
  Jonny Clayton
  John Henderson
  Stephen Bunting 
  Daryl Gurney
  Darren Webster

European Qualifier
  Mike De Decker
  Mensur Suljović
  Jeffrey de Zwaan 
  Christian Kist
  Cristo Reyes 
  Rowby-John Rodriguez
  Antonio Alcinas
  Robert Marijanović

Lokale Qualifikanten
  Jyhan Artut
  Max Hopp
  Daniel Zygla
  Tomas Seyler

Ergebnisse

Vorrunde 
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 2. September 2016 ausgetragen.

Finalrunde 
In Runde 2 traten die gesetzten Spieler ins Geschehen ein. Sie trafen auf die Sieger der 1. Runde. Die 2. Runde wurde am 20. Juni 2015, die restliche Endrunde am 21. Juni 2015 ausgetragen.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2015
European Darts Tour 2015